Kampka ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Kampka (1919–1997), deutscher Komponist und Schauspieler
 Robert Kampka (* 1982), deutscher Fußballschiedsrichter